Bird (‘pájaro’, en inglés) —o su plural Birds, así como la sigla o acrónimo BIRD— puede referirse a:

Bird

Antroponimia 
 Frank Bird (1921-2007), científico estadounidiense.
 Henry Bird (1830-1908), ajedrecista británico.
 John Bird (1709-1776), astrónomo y fabricante de instrumentos astronómicos inglés.
 Larry Bird (n.1956), jugador de baloncesto estadounidense.
 Lester Bird (n.1938), político y atleta de Antigua y Barbuda.
 Charlie Parker, apodado Bird (1920-1955); saxofonista y compositor estadounidense de jazz.

Miscelánea 
 La apertura Bird, una apertura de ajedrez irregular, creada por Henry Bird.
 Bird, película biográfica estadounidense de 1988, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Forest Whitaker, que narra la vida del saxofonista Charlie Parker.

BIRD 
 BIRD, minisatélite experimental alemán.

Birds 
 Birds, localidad del condado de Lawrence, en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 Birds, canción de Elton John.
 Birds, canción de Anouk.
 Birds, canción de Coldplay